Het ATP-toernooi van Miami 1997 (met de officiële naam Lipton Championships 1997) werd gespeeld van 20 tot en met 30 maart 1997. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Tennis Center at Crandon Parkin in de Amerikaanse stad Key Biscayne.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Miami
ATP-toernooi van Miami